Pusztai Gyula (1929–2015) jogász, az Országos Találmányi Hivatal elnöke
 Pusztai Gyula (1945–2005) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
 Pusztai Gyula színész